Carvalho-vermelho-americano é o nome vulgar das seguintes espécies:   
Quercus coccinea   
Quercus rubra   
Quercus palustris   
    
Desambiguação